

Сеські — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Сеські — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства